Talvisota ( für Winterkrieg) steht für:

 einen vom 30. November 1939 bis zum 13. März 1940 zwischen der Sowjetunion und Finnland ausgetragenen Krieg, siehe Winterkrieg
 einen auf dem Krieg basierenden Roman von Antti Tuuri aus dem Jahr 1984, siehe Winterkrieg (Roman)
 einen auf dem gleichnamigen Roman basierenden Film aus dem Jahr 1989, siehe Winterkrieg (Film)
 ein Lied der Band Sabaton aus dem Album The Art of War

Siehe auch:
 Talvisota: Icy Hell, ein Videospiel aus dem Jahr 2007